Ново село е сред най-разпространените южнославянски селищни имена.

Голяма част от селата на Балканския полуостров с име Ново село в XIX и началото на XX век носят и паралелни имена преводи на други езици – Еникьой на турски, Неохори на гръцки, Нойдорф на немски или Уйфалу на унгарски.

Австрия 
 Ново село е паралелно име на населеното с хървати село Нойдорф бай Парндорф в Бургенланд.

Албания 
 Ново село, село в община Кукъс, в албанската част на областта Гора.

 Вижте също
 Новосела, село в община Вльора, с етимологичен произход на името от Вльора;
 Новосела, село в община Колония, с етимологичен произход на името от Ново село.

Босна и Херцеговина 
Република Сръбска

 Ново село, община Биелина;
 Ново село, община Брод (Босански брод);
 Ново село, община Вукосавле;
 Ново село, община Градишка (Босанска Градишка);
 Ново село, община Зворник;
 Ново село, община Купрес;
 Ново село, община Пърнявор;
 Ново село, община Соколац;
 Ново село, община Шамац (Босански Шамац).

Федерация Босна и Херцеговина

 Ново село, община Долни Вакуф;
 Ново село, община Зеница;
 Ново село, община Оджак;
 Ново село, община Тешан.

България 
Името Ново село носят следните села в България:
 Ново село, област Велико Търново;
 Ново село, област Видин;
 Ново село, област Кюстендил;
 Ново село, област Пловдив;
 Ново село, област Русе;
 Ново село, Софийска област;
 Ново село, област Стара Загора.

Ново село се наричат още:
 община Ново село, област Видин;
 квартал Ново село, гр. Априлци, област Ловеч;
 квартал Ново село, гр. Кресна, област Благоевград;
 квартал Ново село, Сливен;
 военен полигон Ново село, с. Мокрен, община Котел, област Сливен.

Ново село е и старото име на:
 Дългопол, област Варна (до 1934) – бивше село, днес град;
 село Благоево, област Разград (до 1878);
 село Благово, област Монтана (до 1949);
 село Горно село, Софийска област (до 1961);
 село Долно поле, област Хасково (от 1906 до 1960);
 село Драгомирово, област Перник (до 1950);
 село Мрамор, област Хасково (до 1950);
 село Ружица, област Ямбол (до 1934);
 квартал Капитан Петко войвода (Каба агач до 1912 г.), Свиленград и ГКПП с Гърция (Черномен/Орменио) между 1912 и 2004 г.

Вижте също:
 Горно Ново село, област Стара Загора;
 Горско Ново село, област Велико Търново;
 Долно Ново село, Софийска област;
 Долно Ново село, област Стара Загора;
 Новосел, област Шумен;
 Новоселец, област Сливен;
 Новоселище, област Кърджали;
 Новоселска река, ляв приток на Омуровската река, от басейна на Марица;
 Новоселска река, десен приток на Струма
 Новоселци, област Видин;
 Новоселяне, област Кюстендил.

Гърция 
 Ново село, днес Архангелос, дем Негуш, Централна Македония;
 Ново село, днес Плеврома, дем Въртокоп, Централна Македония;
 Ново село, днес Литария, дем Въртокоп, Централна Македония;
 Ново село, днес Крития, дем Лъгадина, Централна Македония;
 Ново село, днес Неохоруда, дем Даутбал, Централна Македония;
 Ново село, днес Неохори, дем Ксанти, Източна Македония и Тракия;
 Ново село или Новоселяни, на гръцки Корфула, бивше село на територията на дем Нестрам, Западна Македония;
 Ново село или Новоселско, на гръцки Неа Коми, бивше село на територията на дем Суровичево, Западна Македония;
 Ново село, днес Неохори, дем Аристотел, Централна Македония;
 Ново село или Еникьой или Агия Параскеви, село в дем Седес, Централна Македония.
 Ново село, алтернативно име на Пейзаново, днес Асвестохори, дем Пилеа-Хортач, Централна Македония.

Вижте също:
 Новоселци, днес Неромили, дем Мъглен, Централна Македония.
 Новоселяни или Ново село, на гръцко Корфула, бивше село в Костурско, Централна Македония.

Косово 
 Ново село, община Витина;
 Ново село, община Вучитрън;
 Ново село, община Косовска Каменица;
 Ново село, община Печ;
 Ново село, община Призрен;
 Ново село, община Сърбица.

Румъния 
 Ново село, община Бабадаг, окръг Тулча, днес Енисала.

Северна Македония 

В Северна Македония името Ново село носят следните села:
 Ново село, община Боговине;
 Ново село, община Велес;
 Ново село, община Врабчище;
 Ново село, община Гьорче Петров;
 Ново село, община Дебърца;
 Ново село, община Демир Хисар;
 Ново село, община Желино;
 Ново село, община Зелениково;
 Ново село, община Кичево;
 Ново село, община Кочани;
 Ново село, община Куманово;
 Ново село, община Маврово и Ростуше;
 Ново село, община Новаци;
 Ново село, община Ново село;
 Ново село, община Радовиш;
 Ново село, община Струга;
 Ново село, община Чашка;
 Ново село, община Щип.

Ново село се нарича още:
 Ново село, община в югоизточната част на Северна Македония.

Вижте също:
 Новоселани, община Долнени;
 Новоселани, община Могила;
 Новоселани, община Чешиново-Облешево;
 Новоселяне, община Куманово.

Сърбия 

 Ново село, община Бела паланка;
 Ново село, община Буяновац, до 2008 г. Горно Ново село;
 Ново село, община Велика Плана;
 Ново село, община Владимирци;
 Ново село, община Върнячка баня;
 Ново село, община Гаджин хан;
 Ново село, община Канижа;
 Ново село, община Куршумлия;
 Ново село, община Лебане;
 Ново село, община Лесковац;
 Ново село, община Лозница;
 Ново село, община Прокупле;
 Ново село, община Прищина;
 Ново село, община Рашка;
 Ново село, община Соко баня;
 Ново село, община Сурдулица;
 Ново село, община Търговище.

Вижте също:
 Банатско Ново село;
 Бачко Ново село;
 Девети май, квартал на Ниш със старо име Ново село;
 Долно Ново село.

Хърватия 

 Ново село, остров Брач;
 Ново село, община Върбовец (до 1990 година Лазаревац);
 Ново село, община Пожега;
 Ново село, община Селца;
 Ново село, община Сисак;
 Ново село, община Чазма.

Вижте също
 Винковачко ново село, бивше село, днес квартал на град Винковци.

Черна гора 

 Ново село, община Даниловград.

Преводни форми 
 Новое село – руска форма на топонима
 Новае сяло – беларуска форма на топонима
 Нове село – украинска форма на топонима
 Еникьой – турска форма на топонима
 Неохори – гръцка форма на топонима
 Сатул Ноу – румънска форма на топонима
 Уйфалу – унгарска форма на топонима
 Нойдорф – немска форма на топонима